Ива́н Ильи́н:
 Ильин, Иван Александрович (1883—1954) — русский философ, писатель и публицист.
 Ильин, Иван Ильич (1714—1786) — русский кораблестроитель, генерал-майор.
 Ильин, Иван Кондратьевич (1688—1747) — русский государственный деятель, полковник, стольник царицы Евдокии Фёдоровны.
 Ильин, Иван Степанович (1918—?) — советский дипломат.
 Ильин, Иван Фёдорович (1919—1988) — советский военачальник.